Steve Taylor (1955) –  ex calciatore inglese
 Steve Taylor (1957) –  cantante, regista e produttore cinematografico statunitense
 Steve Taylor (1993) –  cestista statunitense